Сезон 2014-15 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що стартувало 18 липня 2014 року та фінішувало 30 травня 2015 року. Це 24-ий сезон з моменту заснування турніру та другий поспіль турнір, участь у якому брали 10 команд. Чемпіоном у 17 раз стало Динамо (Загреб).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

 
 

 

Позначення:

Результати матчів

Плей-оф 
Клуб Другої футбольної ліги Хорватії «Сесвете» відмовився від матчів плей-оф, тому «Істра 1961» залишилась автоматично в Першій лізі.

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2014-2015
Хорватія
Хорватія
2014 у хорватському спорті
2015 у хорватському спорті